Rogicka är ett släkte av mossdjur. Rogicka ingår i familjen Lacernidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Rogicka